Big Sandy peut désigner :

Toponyme

Villes 
 Big Sandy (Montana)
 Big Sandy (Nebraska)
 Big Sandy (Tennessee)
 Big Sandy (Texas)
 Big Sandy (Virginie-Occidentale)
 Big Sandy (Wyoming)

Cours d'eau 
 Big Sandy, rivière du Kentucky et de Virginie-Occidentale, affluent de l'Ohio ;
 Big Sandy, affluent du Tennessee ;
 Big Sandy, affluent de la Green ;
 Big Sandy, affluent de la Bill Williams.

Voir aussi